Spanheim ist der Familienname folgender Personen:

 Angehörigen des mittelalterlichen Adelsgeschlechts der Spanheimer

 Ezechiel Spanheim (1629–1710), deutscher Diplomat, Jurist und Theologe, Sohn des Friedrich Spanheim, des Älteren
 Friedrich Spanheim der Ältere (1600–1649), deutscher reformierter Theologe, Vater des Friedrich Spanheim, des Jüngeren und des Ezechiel Spanheim
 Friedrich Spanheim (1632–1701), deutscher Kirchenhistoriker, genannt der Jüngere, Sohn des Friedrich Spanheim, des Älteren
 Siegfried Lander von Spanheim († 1424), Landmeister in Livland

Spanheim bezeichnet:
 Name von Sankt Paul im Lavanttal zwischen 1941 und 1946